José Pezet puede hacer referencia a:
José Pezet, político panameño.
José Pezet, político peruano.